Várzea Grande ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Várzea Grande (Mato Grosso), Bundesstaat Mato Grosso 
 Várzea Grande (Piauí), Bundesstaat Piauí